Велењице могу бити:

 Велењице (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Велењице (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република